Кубок обладателей кубков УЕФА являлся ежегодным футбольным турниром, в котором принимали участие победители национальных футбольных кубков, являющихся членами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). На протяжении всей своей 39-летней истории, Кубок обладателей кубков УЕФА всегда проходил по олимпийской системе, то есть был турниром на выбывание, где каждый раунд игрался в два матча (дома и на выезде), а финал проходил на нейтральном поле. Единственным исключением стал первый розыгрыш, который прошел на полях обоих финалистов. Первый розыгрыш турнира выиграла итальянская «Фиорентина» в 1961 году, которая в финале встретились с шотландским «Рейнджерсом». «Фиорентина» одержала победу в обоих матчах и выиграла турнир со счётом 4:1 по сумме двух матчей.

Кубок обладателей кубков УЕФА считался вторым по значимости континентальным турниром после Лиги чемпионов УЕФА, но в 1999 году он был отменен в результате слиянии его с Кубком УЕФА в единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА. Последний финал был проведен в 1999 году, в нём встретились итальянский «Лацио» который одержал победу над испанской «Мальоркой».

«Барселона» является обладателем рекорда по наибольшему числу побед в турнире, выиграв его четыре раза. «Барселона», «Атлетико Мадрид», «Реал Мадрид», «Андерлехт», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Арсенал» и «Рапид Вена» чаще других команд (по 2 раза) проигрывали в финальных матчах. Англия является рекордсменом по количеству чемпионов, с восемью победами у семи клубов.

Победители

Легенда

Двухматчевый финал 
Первый розыгрыш Кубка обладателей кубков был неофициальным и многие клубы отказались принять участие. Первый победитель был определен по результатам двух матчей в мае 1961 года. В финале встретились шотландский «Рейнджерс» и итальянская «Фиорентина». «Фиорентина» одержала победу в обоих матчах и выиграла турнир со счётом 4:1 по сумме двух матчей.

Одноматчевые финалы

Количество побед

По клубам

По странам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок обладателей кубков УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Победители
Кубок обладателей кубков УЕФА